Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки натомість вирішила взяти участь в Олімпійських іграх у Лондоні.
Бояна Йовановськівиграла титул, у фіналі пермігши Джулію Коен з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 кваліфікація Draw 

Baku Cup, одиночний розряд
2012